Сезон 1982/83 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 52-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Рома», для якого ця перемога стала 2-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1982/83 Серії A став французький півзахисник клубу «Ювентус» Мішель Платіні, який відзначився 16 забитими голами. Згодом, за результатами 1983 року Платіні буде уперше обраний володарем Золотого м'яча найкращого європейського футболіста року. трофея, яким він буде нагороджуватися три роки поспіль.

Чемпіони 
Футболісти «Роми», які протягом турніру були гравцями основного складу:

 Франко Танкреді
 Себастьяно Нела
 П'єтро Верховод
 Карло Анчелотті
 Пауло Фалькао
 Альдо Мальдера
 Бруно Конті
 Герберт Прогазка
 Роберто Пруццо
 Агостіно Ді Бартоломеї
 Мауріціо Йоріо
 Тренер: Нільс Лідхольм
</div>

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1982-1983 на RSSSF  

1982-83
1982 у футболі
1983 у футболі
1982 в італійському спорті
1983 в італійському спорті